Fernand Brulez, Vlaams activist
 Lucien Brulez, Belgisch hoogleraar en Vlaams activist
 Raymond Brulez, Belgisch schrijver